Henry Jackson har flere betydninger:
 Henry Jackson Hunt (1819 - 1889) – chef for artilleriet i Army of the Potomac under den Amerikanske borgerkrig
 Big Bank Hank (1956 - 2014) – amerikansk rapper